Меренга:
 Меренга или Безе — пирожное из запечённых взбитых яичных белков и сахара.
 Меренга — село в Омсукчанском районе Магаданской области.

См. также 
 Меренге (значения)